Tomáš Holub (bisschop) (1967), Tsjechisch priester
Tomáš Holub (wielrenner) (1990), Tsjechisch wielrenner